Zaścianki peut désigner :

Toponymie
 Zaścianki, un village dans la voïvodie de Lublin
 Zaścianki, un village dans la voïvodie de Podlachie
 Zaścianki, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie